Marek Wesoły (ur. 1972) – polski polityk i samorządowiec
 Marek Wesoły (ur. 1978) – polski kolarz